Allainville puede referirse a: 

 Allainville, comuna de Eure y Loir (Francia).
 Allainville, comuna de Yvelines (Francia).